Hrvatski športski klub Sarajevo je bivši hrvatski nogometni klub iz Sarajeva, BiH.

Povijest 
Slavija je bila prvi športski klub osnovan u Sarajevu, 1908. godine kao  Đački sportski klub (ĐSK) Sarajevo.
Glavni pokretači osnivanja bili su učenici sarajevske gimnazije. Prvu službenu utakmicu Slavija je odigrala tek 1911. godine protiv selekcije austrijskih vojnika, i pobijedila 4:2. 
Godine 1913. hrvatski dio članova napušta Slaviju i formirao je Hrvatski športski klub Sarajevo, dok su preostali promijenili ime Slaviji u Srpski sportski klub Sarajevo. HŠK Sarajevo je kratko djelovao još do Prvoga svjetskog rata.

Izvori 

Nogometni klubovi u Sarajevskoj županiji
Hrvatski nogometni klubovi u Bosni i Hercegovini
Šport u Sarajevu